Arnulf (Arnold) Piwowarski (580–640) – święty Kościoła katolickiego
 Edward Piwowarski (1910-1974) – polski rzeźbiarz
 Grzegorz Piotrowski (ur. 1971) – polski kolarz
 Jerzy Piwowarski (ur. 1959) –  artysta fotografik
 Juliusz Piwowarski (ur. 1954) – publicysta, pedagog, politolog
 Kordian Piwowarski (ur. 1978) – polski reżyser i scenarzysta
 Marek Piwowarski (ur. 1965) – honorowy konsul Rzeczypospolitej
 Radosław Piwowarski (ur. 1948) – polski reżyser i scenarzysta oraz aktor filmowy
 Władysław Piwowarski (1929 – 2001) – polski ksiądz katolicki, nauczyciel akademicki